Corycaeus flaccus, – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae,. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1891 roku przez pruskiego zoologa Wilhelma Giesbrechta. Gatunek ten został ujęty w Katalogu Życia.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1891 roku